Си́монсен () — фамилия. Известные носители:
 
 Симонсен, Рудольф (1889—1947) — датский композитор, пианист и музыкальный педагог.
 Симонсен, Стив (род. 1978) — английский футбольный вратарь.
 Симонсен, Хелле (род. 1984) — датская кёрлингистка.
 Симонсен, Эли (род. 1990) — фарерский футболист.